Фестиваль «ЕкоЧашка в Україні» — щорічний фестиваль екологічного кіно, що відбувається в Києві в кінці травня — на початку червня, починаючи з 2011 року. Організацією фестивалю «ЕкоЧашка в Україні» займається спільнота українських екологічних активістів, офіційним організатором фестивалю у 2011 р. був ГО "Український екологічний клуб «Зелена хвиля».

Історія виникнення 
«ЕкоЧашка» — щорічний фестиваль міжнародного екологічного кіно, який вперше було проведено 2010 року в м. Москва, Росія. У 2011 р. фестиваль вдруге успішно відбувся в центрі Москви — в політехнічному музеї, а також вперше — в Алмати, Казахстан 24-27 лютого.

Завдання фестивалю 
Мета фестивалю — ознайомити глядача з сучасними екологічними проблемами, подати в доступній візуальній формі варіанти їх вирішення. Фестиваль ЕкоЧашка ставить перед собою завдання створити насичений ЕКО-простір, об'єднати глядача з творами «зелених» художників, дизайнерів і фотографів. Сприяти створенню нових знайомств на теренах екології. Звичайно ЕкоЧашка організовує такі події, як дошка «зелених» знайомств, еко-ярмарок, еко-сніданки, дискусії на екологічні теми. На фестивалі звичайно виступають спеціалісти з охорони довкілля, суспільні діячі, «зелені» архітектори, економісти.

Аудиторія 
В першу чергу, фестиваль розраховано на прошарок суспільства, який починає і вже почав турбуватися про власне екологічне майбутнє. Це — молодь і люди віком до 35 років. Організатори фестивалю заявляють, що фільми, презентовані на фестивалі, будуть цікаві будь-якій небайдужій людині будь-якого віку.

ЕкоЧашка в Україні 
У 2011 р. фестиваль ЕкоЧашка анонсував проведення показів у шести містах України — Харкові, Донецьку, Севастополі, Одесі, Ужгороді та Києві. У зв'язку з тим, що 2011 р. оголошено ООН і міжнародним співтовариством роком захисту лісів, фестиваль «ЕкоЧашка в Україні 2011» присвячений лісовій тематиці. День закриття фестивалю в Україні у 2011 р. збігається зі святкуванням Всесвітнього дня навколишнього середовища (WED).

Партнери фестивалю «ЕкоЧашка в Україні 2011» 
 Ґете-Інститут в Україні
 Компанія «Ернст єнд Янг»
 Британська Рада (м. Київ)
 Центр «Кліматінфо» при Києво-Могилянській академії
 Кліматичний Рух 350.org в Україні
 Мистецький простір 365

Посилання 
 Офіційний сайт кінофестивалю «ЕкоЧашка в Україні»
 Офіційний сайт кінофестивалю «ЕкоЧашка» 
 Офіційний сайт кінофестивалю «ЕкоЧашка» в Казахстані 
 Сайт ГО "Український екологічний клуб «Зелена хвиля» 
 Кліматичний Рух 350.org в Україні 
 Мистецький простір 365 

Кінофестивалі Києва
Екологічні сайти